Ein Landeskriminalamt ist eine zentrale Polizeibehörde in
 jedem deutschen Bundesland, siehe Landeskriminalamt (Deutschland)
 jedem österreichischen Bundesland, siehe Landeskriminalamt (Österreich)